Проффер:

 Проффер, Карл — американский славист, переводчик, издатель, профессор Мичиганского университета.
 Проффер, Эллендея — американская писательница, издатель и переводчик русской литературы на английский язык.